Клавдий Валерианович Ардеев (11 февраля 1924 — 29 июня 1981) — советский моряк, участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Несь, ныне Заполярного района Ненецкого автономного округа.

В 1940 году трудоустроился мотористом Шойнинской радиостанции. В 1942 году мобилизован в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Защитник Советского Заполярья. Всю войну отслужил на боевом корабле от матроса до боцмана.

После войны завершил обучение в мореходном училище в Архангельске. С 1952 года - 3-й, 2-й штурман, помощник капитана парохода "Онега". С 1955 года - капитан среднего рыболовного траулера. Одним из первых, кто освоил северные районы промысла Норвежского моря. Четыре года подряд траулер оставался в числе "десятитысячников". В 1957 году экипаж траулера добыл 11 тысяч 625 центнеров рыбы. 6 лет подряд суда под его руководством добывали свыше 100 тысяч центнеров рыбы. 

В дальнейшем работал капитаном большого морозильного траулера. 

Являлся депутатом Мурманского областного Совета депутатов. 

Проживал в Мурманске. Умер 29 июня 1981 года. Похоронен на Бугровском кладбище в городе Нижний Новгород.

Награды и память 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года «за выдающиеся успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной продукции» Клавдию Ардееву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Помимо этого Ардеев был награждён орденом Трудового Красного Знамени и рядом медалей.

В честь Клавдия Валериановича был назван большой морозильный рыболовный траулер.

Примечания

Ссылки 
 

Мурмансельдь
Депутаты Мурманского областного совета
Похороненные на Красном кладбище‎